Rough Island ist der Name folgender Inseln:

in den Vereinigten Staaten:
 Rough Island (Baker County, Florida)
 Rough Island (Osceola County, Florida)
 Rough Island (Clinch County, Georgia)
 Rough Island (Glynn County, Georgia)
 Rough Island (South Carolina)

in Nordirland:
 Rough Island (County Down)

in Schottland:
 Rough Island (Schottland)